A 2011-es Superbike-világbajnokság a sorozat huszonnegyedik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeznek. A címvédő az olasz Max Biaggi.

Versenyek

Az előzetes versenynaptárat 2010. október 7-én jelentették be, eredetileg tizenegy helyszínnel, kettőnek ekkor még nem volt biztos a sorsa. Már korábban, 2010 májusában bejelentették, hogy Kyalami helyett a Motorland Aragón kerül a versenynaptárba, ezenkívül a Donington Park is visszakerült. A legutolsó helyszín, Imola 2010 novemberében vált biztossá.

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Résztvevők

Források

 
Superbike világbajnokságok